Velennes (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Velennes (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia